El Dovio kan syfta på:

Colombia 

 El Dovio (kommun), Valle del Cauca, 
 El Dovio (ort), Valle del Cauca,